Wendepunkt steht für:

 Wendepunkt, Punkt auf einem Funktionsgraphen
 Wendepunkt, entscheidender Umschwung in einem literarischen Werk, siehe Peripetie

Siehe auch:

 Der Wendepunkt
 Am Wendepunkt, US-amerikanischer Film von Herbert Ross (1977)
 Stiftung Wendepunkt, Schweizer Stiftung
 Wendepunkte. Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg, Historiographie von Ian Kershaw (2007)